Psilocephala är ett släkte av tvåvingar. Psilocephala ingår i familjen stilettflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Stilettflugor
Psilocephala